Адальберт (Adalbert; умер в ) — диакон из . Святой Римско-католической и Православной церкви, память 25 июня.

Биография 
Адальберт, принц по происхождению, родился в Нортумберленде, Англия. Он стал монахом в . Затем вместе с Виллибрордом отправился во Фризию в качестве диакона. Он особо трудился в окрестностях Эгмонда и почитается как покровитель расположенного там монастыря.

Святой Адальберт почитается во Фризии. Его изображают либо с короной и скипетром у ног, либо в далматике и короне, держащим скипетр.

Ссылки 

 Кельтские и старо-английские святые 

Святые Нидерландов
Святые по алфавиту
Католические святые
Православные святые
Святые Единой Церкви
Христианские святые VIII века